czareczka (Pezizella) – rodzaj grzybów workowych
 czareczka (Pseudoplectania) – rodzaj grzybów workowych
 czareczka (Patella) – rodzaj ślimaków